Gmina Milford (hrabstwo Crawford) –
 Gmina Milford (hrabstwo Dickinson) –

Zobacz też